

História militar
 Legião romana
 Legião estrangeira

Outros 
 Legião (demónio) — demónio mencionado no Evangelho de Marcos
 Legião Futebol Clube — clube de futebol de Brasília
 Legião (filme) — filme norte-americano de 2010

Ver também
 Legion
 Legião Portuguesa

Desambiguações de história
Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião
Desambiguações de clubes